Mateu (nom)
 Mateu apòstol
 Mateu Cantacuzè, coemperador romà d'Orient el 1353 i fins al 1355
 Mateu de Castellbó, vescomte de Castellbó
 Mateu de Foix, comte de Foix 
 Mateu Àngel o Mateu Panaret, monjo romà d'Orient
 Mateu Camariota, eclesiàstic grec del 
 Mateu Bisbe, bisbe romà d'Orient
 Mateu I de Constantinoble, patriarca de Constantinoble del 1397 al 1410
 Mateu II de Constantinoble, patriarca de Constantinoble tres vegades entre 1596 i 1603
 Assumpció Mateu Negre